Troglotrema är ett släkte av plattmaskar. Troglotrema ingår i familjen Troglotrematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Troglotrema